Club Korfbal Vacarisses, club de corfbol amb seu a Vacarisses (Vallès Occidental)
 Club Korfbal Vallparadís, club de corfbol de la ciutat de Terrassa (Vallès Occidental)